Andreea Păduraru se poate referi la:
 Andreea Păduraru (actriță) (n. 1980)
 Andreea Păduraru (regizoare) (n. 1972)

Nume proprii